Die 19. FIFA U-20-Fußball-Weltmeisterschaft (vormalige Bezeichnung Junioren-Fußballweltmeisterschaft) fand vom 21. Juni bis zum 13. Juli 2013 in der Türkei statt.

Austragungsorte 

Die Spiele der Weltmeisterschaft wurden in den folgenden sieben Städten ausgetragen.
 Istanbul – Türk Telekom Arena
 Kayseri – Kayseri-Kadir-Has-Stadion
 Trabzon – Hüseyin-Avni-Aker-Stadion
 Rize – Rize-Stadion
 Gaziantep – Kamil-Ocak-Stadion
 Antalya – Akdeniz Üniversitesi-Stadion
 Bursa – Bursa-Atatürk-Stadion

Qualifikation 
Bei der Endrunde treten 24 Mannschaften an, wobei 23 Plätze bei den einzelnen U-19-Kontinentalmeisterschaften vergeben wurden. Gastgeber Türkei ist automatisch für die Endrunde qualifiziert.

Der europäische Verband UEFA hat sechs Startplätze. Diese wurden bei der U-19-Europameisterschaft 2012 vergeben, die vom 3. bis 15. Juli in Estland stattfand. Es qualifizierten sich England, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Portugal und Spanien. Für Griechenland ist es die erste Teilnahme. Gastgeber Estland und Serbien schafften als Gruppenletzte nicht den Sprung unter die besten sechs.

Dem asiatischen Fußballverband AFC stehen vier Startplätze zu. Als Qualifikationsturnier diente die U-19-Asienmeisterschaft 2012, die 2. bis 17. November 2012 in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen wurde.

Aus dem CONCACAF, dem Fußballverband Nordamerikas und der Karibik, qualifizierten sich vier Mannschaften. Als Qualifikationsturnier diente die CONCACAF U-20-Meisterschaft 2013. Diese wurde vom 18. Februar bis 2. März 2013 in Mexiko ausgetragen. El Salvador und Kuba konnten sich dabei erstmals qualifizieren.

Der afrikanische Fußballverband CAF hat vier Startplätze bei dieser WM. Als Qualifikationsturnier diente die U-20-Afrikameisterschaft 2013, die vom 16. bis 30. März 2013 in Algerien stattfand.

Aus dem südamerikanischen Verband CONMEBOL qualifizierten sich vier Mannschaften. Das maßgebliche Turnier, die U-20-Südamerikameisterschaft 2013, fand vom 9. Januar bis zum 3. Februar 2013 in Argentinien statt.

Die Oceania Football Confederation ermittelte ihren Teilnehmer bei der U-20-Fußball-Ozeanienmeisterschaft. Das Turnier wurde vom 17. bis 30. März in Lautoka (Fidschi) ausgetragen.

Teilnehmer

Vorrunde 
Die Auslosung der Gruppen erfolgte am 25. März 2013 in Istanbul und ergab folgende Gruppen: Der zweit-, dritt- und viertplatzierte der Afrika-Meisterschaft wurden am 30. März in einer separaten Auslosung zugelost.
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 
Griechenland wurde vor Paraguay Gruppensieger durch Losentscheid.

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Rangliste der Gruppendritten 
!!Gruppe
||B 
||F
||D
||A 
||E
||C
|}

Finalrunde

Übersicht

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz drei 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen

Auszeichnungen

Schiedsrichter 

Anmerkung:
* Anfang Juli 2013 mussten die beiden Unparteiischen aus Kamerun ihre Schiedsrichtertätigkeit einstellen, da der kamerunische Fußballverband vom Weltverband FIFA suspendiert worden war. Ursache dafür war, dass sich die kamerunische Politik am 19. Juni bei der Wahl des Verbandspräsidenten Iya Mohammed durch den Einsatz von Ordnungskräften in die Verbandsangelegenheiten eingemischt hatte.

Technische Hilfsmittel 
Erstmals ist bei einem FIFA-Wettbewerb das sogenannte „Freistoßspray“ im Einsatz. Mit diesem, in Südamerika schon seit mehreren Jahren, z. B. bei der Copa América 2011 eingesetzten Mittel, kann der Schiedsrichter den Ort des Freistoßes und die Position der Mauer markieren.

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

2013
Fußballveranstaltung 2013
Fußball (Türkei)
Sportveranstaltung in der Türkei